"Montelupo" pode ser:
 Montelupo Fiorentino, comuna italiana da Toscana
 Montelupo Albese, comuna italiana do Piemonte
 7198 Montelupo, asteroide

Desambiguações de topônimos